HMS Hercules ist der Name folgender Schiffe:

 HMS Hercules (1910), Schlachtschiff
 HMS Hercules, früherer Name von Vikrant (R11), indischer Flugzeugträger